Poldark steht für:
 Poldark (Romanreihe), eine Romanreihe des Autors Winston Graham
 Poldark (Fernsehserie, 1975), eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 1975
 Poldark (Fernsehserie, 2015), eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 2015
 Poldark Mine, Schaubergwerk nahe Helston, Cornwall, England